14-я Краснознамённая воздушная армия (14 ВА) — Краснознамённое оперативное объединение фронтовой авиации, предназначенное для решения боевых задач (ведения боевых действий) во взаимодействии (в совместных операциях) с другими видами Вооружённых Сил Союза ССР, а также проведения самостоятельных воздушных операций.

Условное наименование — войсковая часть № 18466 (№ 13709).

История наименований 
В разные периоды имела следующие наименования:
 Военно-воздушные силы Волховского фронта;
 ВВС Волховского фронта;
 ВВС Волховской группы войск Ленинградского фронта;
 ВВС Волховского фронта;
 14-я воздушная армия;
 57-я воздушная армия (20.02.1949 г.);
 57-я воздушная Краснознамённая армия (22.02.1968 г.);
 14-я воздушная Краснознамённая армия (04.04.1968 г.);
 ВВС Прикарпатского военного округа (01.04.1980 г.);
 14-я воздушная Краснознамённая армия (01.05.1988 г.);
 14-я воздушная Краснознамённая армия ВВС Украины (01.01.1992 г.).

История и боевой путь 

14-я воздушная армия сформирована 15 августа 1942 года на основании приказа НКО СССР от 27 июля 1942 г. на базе ВВС Волховского фронта 2-го формирования в составе 278-й и 279-й истребительных, 281-й штурмовой и 280-й бомбардировочной авиадивизий.

Армия поддерживала войска Волховского фронта при прорыве блокады Ленинграда и в Новгородско-Лужской наступательной операции.

15 февраля 1944 года, когда Волховский фронт был упразднён, формирование в составе Ленинградского фронта поддерживало войска, наступавшие на псковском направлении. В конце февраля 1944 года управление армии было выведено в резерв Ставки ВГК.

В апреле 1944 года 14-я воздушная армия в новом составе передана вновь созданному 3-му Прибалтийскому фронту. Участвовала в Псковско-Островской, Тартуской и Рижской наступательных операциях.

В конце ноября 1944 года управление армии вновь было выведено в резерв Ставки, а её соединения и части включены в другие воздушные армии.

Всего за годы войны 14-я воздушная армия совершила свыше 80 000 самолёто-вылетов; 8255 её воинов были награждены орденами и медалями, 32 лётчикам присвоено звание Героя Советского Союза.

В составе действующей армии воздушная армия находилась с 15 августа 1942 года по 26 февраля 1944 года и с 24 апреля по 26 ноября 1944 года.

Участие в битвах и операциях 
Армия принимала участие в операциях:
 Синявинская наступательная операция
 Операция Искра
 Ленинградско-Новгородская стратегическая наступательная операция
 Новгородско-Лужская наступательная операция 
 Псковско-Островская операция
 Тартуская наступательная операция
 Рижская наступательная операция
 Прибалтийская операция

В составе 
Находилась в составе Волховского, 3-го Прибалтийского и 2-го Прибалтийского фронтов.

Командующие 
Командующими армии в разные годы были:

 Военные комиссары, заместители по политической части
 бригадный комиссар, подполковник, полковник И. М. Горский (27 июля 1942 г. — 8 декабря 1942 г.)
 полковник М. И. Шаповалов (8 декабря 1942 г. — 26 ноября 1944 г.)

 Начальники штаба
 полковник И. С. Морунов (27 июля 1942 г. — январь 1943 г.)
 полковник Н. П. Абрамов (январь 1943 г. — 1 мая 1945 г.)

 Начальники особого отдела
 капитан, подполковник государственной безопасности А. А. Сысоев (20 июля 1942 г. — 29 апреля 1943 г.)

Состав 
В состав 14-й воздушной армии в разное время входили:

1 января 1944 года 

 Личный и конский состав: офицеров — 3397, сержантов — 4560, рядовых — 8465, курсантов — 60, всего людей — 16 482, всего лошадей — 190;

Послевоенный период 

После 1945 года армия базировалась на территории Прикарпатского военного округа. Штаб армии находился во Львове, части и соединения — на территории Прикарпатского военного округа. 22 февраля 1968 года армия награждена орденом Красного Знамени.

В 1992 году армия вошла в состав Военно-воздушных сил Украины. 1 сентября 1994 года по приказу Министерства обороны Украины № 115/1/0120 от 2 марта 1994 года переформирована в 14-й авиационный корпус с сохранением почётных званий и наград.

Боевой состав на 1947 год 
В состав армии входили части и соединения:
 269-я истребительная авиационная дивизия
 280-я смешанная авиационная дивизия

Боевой состав на 1962 год 
В состав армии входили части и соединения
 289-я истребительно-бомбардировочная авиационная дивизия (Луцк, Волынская область);
 32-я бомбардировочная авиационная дивизия (Староконстантинов, Хмельницкая область);
 131-я истребительная авиационная дивизия (бывшая 269-я истребительная авиационная дивизия, Ивано-Франковск);
 48-й отдельный гвардейский разведывательный Нижнеднестровский ордена Суворова авиационный полк (Коломыя, Ивано-Франковская область);
 69-й отдельный тренировочный авиационный полк (Овруч, Житомирская область) ;
 243-й отдельный смешанный авиационный полк (Львов);
 220-й отдельный гвардейский смешанный авиационный полк (Винница);
 229-я отдельная авиационная разведывательная эскадрилья (Чортков, Тернопольская область);
 76-й отдельный полк АСУ (Львов).

Боевой состав на 1992 год 
 48-й отдельный гвардейский разведывательный авиационный полк (Коломыя);
 69-й бомбардировочный авиационный полк (Овруч);
 76-й отдельный полк связи (Львов);
 92-й истребительный авиационный полк (Мукачево);
 114-й истребительный авиационный полк (Ивано-Франковск);
 244-й смешанный авиационный полк (Львов);
 452-й отдельный штурмовой авиационный полк (Ивано-Франковск);
 806-й бомбардировочный авиационный полк (Луцк);
 209-я отдельная вертолётная эскадрилья РЭБ (Луцк).

Примечания

Литература

Рекомендованная литература 
 
 
 Прачик И. А. Фронтовое небо. — М.: Воениздат, 1984.
 …И возвращались с победой: Сборник воспоминаний / Сост. Н. Я. Кондратьев. — Л.: Лениздат, 1986.
 Великая Отечественная война 1941—1945 г.г.: Действующая армия. — Жуковский; М.: Кучково поле; Animi Fortitudo, 2005.

Ссылки 
 Боевые документы 14-й воздушной армии
 14th Red Banner Air Army. The Luftwaffe, 1933- 45.
 14-я воздушная армия. Сайт «Сталинский сокол»
 Действия ВВС ВолхФ и 14 ВА за период с 20 декабря 1941 года по 1 декабря 1943 года
 Новгородская операция войск Волховского фронта

Воздушные армии СССР во время Великой Отечественной войны
Волховский фронт
Ленинградский фронт
Прибалтийский фронт
3-й Прибалтийский фронт
Воздушные армии СССР
Воинские части и формирования, созданные в 1942 году
Воинские части и формирования, расформированные в 1992 году
Участники Рижской операции (1944)